Altay también conocida por su nombre chino de Aletai (en uigur: ئالتاي ۋىلايىتى, transcripción: Altay Wilayiti, Altay Vilayiti, en chino: 阿勒泰地区, pinyin: Ālètài Dìqū). Es una prefectura, en la región autónoma de Xinjiang, al noroeste de la República Popular China. Su área es de 118 015 km² y su población es de 645 000 (2010).

Administración 

La prefectura de Altay administra 1 ciudad-municipio y 6 condados:
 Ciudad Altay 阿勒泰市 	
 Condado Burqin 布尔津县 
 Condado Fuyun 富蕴县 	
 Condado Fuhai 福海县 	
 Condado Habahe 哈巴河县 
 Condado Qinggil 清河县 	
 Condado Jeminay 吉木乃县

Clima

Referencias

Enlaces externos 

Prefecturas de Sinkiang
Localidades a orillas del río Irtish
Localidades en la cuenca del río Obi